Метка Оцвирк је била југословенска и словеначка филмска и позоришна глумица.

Улоге 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1950.е_
|-
| 1957. || Не чекај на мај || Зора
|-
| 1959. || Виза зла || Лена
|-
| 1959. || Три четвртине Сунца || Хелена
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.е
|-
| 1962. || Срешћемо се вечерас || Вера
|}

Спољашње везе 
 

Словеначке глумице
Југословенски глумци
Биографије живих особа